Casey [kesí] může znamenat:

místopisný název
 Casey County v Kentucky, USA
 Fort Casey, pevnost v americkém státě Washington

příjmení osob
 Al Casey, více osob
 Daniel Casey (* 1972), britský herec
 Eamon Casey (1927–2017), irský emeritní římskokatolický biskup
 Nedda Casei (1935–2020), americká mezzosopranistka
 Susan Caseyová (* 1962), americká novinářka, redaktorka a spisovatelka
 William J. Casey (1913–1987), ředitel Ústředního zpravodajství USA

osobní jméno
 Casey Jones (1863–1900), americký strojvedoucí, hrdina stejnojmenné populární písně

Externí odkazy